Ocypel – wieś województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Lubichowo
 Ocypel – stacja kolejowa w ww. wsi
 Ocypel – osada leśna w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Lubichowo
 Ocypel – jezioro przepływowe na obrzeżach wsi Ocypel w powiecie starogardzkim województwa pomorskiego (w gminie Lubichowo)